Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2011 – 18. edycja Letniego Grand Prix, która rozpoczęła się 17 lipca 2011 roku w Wiśle, a zakończyła 3 października 2011 w Klingenthal. Rozegrano 13 konkursów - 11 indywidualnych oraz 2 drużynowych.

W ramach cyklu został rozegrany Lotos Poland Tour.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Konkursy drużynowe i mieszane

Klasyfikacje

Klasyfikacja indywidualna 
Stan po zakończeniu LGP 2011

Klasyfikacja drużynowa 
Stan po zakończeniu LGP 2011

Klasyfikacja Lotos Poland Tour 
Stan po zakończeniu LGP 2011

Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów

Kwoty startowe 
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczono następujące kwoty startowe dla poszczególnych krajów na LGP 2011. Kwota wyznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj ma prawo wystawić w zawodach (nie dotyczy konkursów, których dany kraj jest gospodarzem). Państwa, których nie podano w poniższej tabeli mogły wystawić do każdego konkursu co najwyżej dwóch skoczków.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011
Sezon 2011/2012 w skokach narciarskich